Het Engelse woord voor kinderen
 Children (Ilúvatar), album van Ilúvatar uit 1995
 Children (Justin Bieber), nummer van Justin Bieber uit 2016
 Children (Robert Miles), nummer van Robert Miles uit 1996